Germanska nationen kan syfta på:

Germanska nationen, Uppsala – en studentnation vid Uppsala universitet
Germanska nationen, Dorpat – en studentnation vid Tartu universitet